CONCORD steht für:
 CONCORD, der europäische Dachverband der Nichtregierungsorganisationen in der Entwicklungszusammenarbeit

Concord steht für:
 Concord (Rebsorte), eine rote Rebsorte
 Matratzen Concord, deutsche Matratzenkette
 Concord Records, US-amerikanisches Schallplattenunternehmen
 Concord Motor Coach Company, US-amerikanischer Automobilhersteller
 Concord (Schiff), deutsches Auswandererschiff von 1683
 Concord (Kutsche), von der Abbot-Downing Company in Concord (New Hampshire) gebauter und nach dieser Stadt benannter Pferdekutschentyp, der insbesondere als Postkutsche (stagecoach) im amerikanischen Westen berühmt wurde.
 ursprüngliche britische Bezeichnung für das Überschallflugzeug Concorde, das ursprünglich in Frankreich gebaut wurde

Concord ist der Name folgender Orte:
 Concord (New South Wales), Australien
 Concord (Ontario), Kanada

in den Vereinigten Staaten:
 Concord (Alabama)
 Concord (Arkansas)
 Concord (Delaware)
 Concord (Florida)
 Concord (Georgia)
 Concord (Idaho)
 Concord (Illinois)
 Concord (Indiana)
 Concord (Kalifornien)
 Concord (Kentucky)
 Concord (Louisiana)
 Concord (Maryland)
 Concord (Massachusetts)
 Concord (Michigan)
 Concord (Minnesota)
 Concord (Mississippi)
 Concord (Missouri)
 Concord (Nebraska)
 Concord (New Hampshire), Hauptstadt des Bundesstaates New Hampshire
 Concord (New York)
 Concord (North Carolina)
 Concord (Ohio)
 Concord (Oregon)
 Concord (Pennsylvania)
 Concord (South Carolina)
 Concord (Tennessee)
 Concord (Texas)
 Concord (Vermont)
 Concord (Vermont, CDP)
 Concord (Brunswick County, Virginia)
 Concord (Campbell County, Virginia)
 Concord (Gloucester County, Virginia)
 Concord (West Virginia)
 Concord (Wisconsin), im Jefferson County
 Concord (Town), Town(ship) im Jefferson County
 Concord Corner (Vermont)
 Concord Crossroads (South Carolina)
 Concord Heights (New Hampshire)
 Concord Heights (Virginia)
 Concord Hill (Missouri)
 Concord Hills (Delaware)
 Concord Manor (Delaware)

folgender geografischer Objekte:
 Concord River, ein Fluss in Massachusetts
 Concord Mountains, ein Gebirge in Antarktika

im NRHP gelistete Objekte:
 Concord (District Heights), in District Heights, Maryland, ID-Nr. 82004681
 Concord Armory, in Concord, Massachusetts, ID-Nr. 07000945
 Concord Building, in Portland, Oregon, ID-Nr. 77001110
 Concord Civic District, in Concord, New Hampshire, ID-Nr. 83004203
 Concord Friends Meetinghouse, in Concordville, Pennsylvania, ID-Nr. 77001164
 Concord Hall, in Lancaster, Ohio, ID-Nr. 72001007
 Concord Haven, in Embden, Maine, ID-Nr. 92001297
 Concord Hicksite Friends Meeting House, in Colerain Township, Ohio, ID-Nr. 09000562
 Concord Historic District, in Concord, New Hampshire, ID-Nr. 75000234
 Concord Monument Square-Lexington Road Historic District, in Concord, Massachusetts, ID-Nr. 77000172
 Concord Presbyterian Church, in Winnsboro, South Carolina, ID-Nr. 84000598
 Concord School House, in Eureka Springs, Arkansas, ID-Nr. 08001334
 Concord Square Historic District, in Framingham, Massachusetts, ID-Nr. 83000794

Siehe auch:
 Concord Hill
 Concord Township
 Concorde (Begriffsklärung)